Karim Aribi – calciatore algerino
 Salim Aribi – ex calciatore algerino